A rövidítés lehetséges feloldásai:
Compact Muon Solenoid, a CERN (európai részecskefizikai intézet) LHC hadronütköztető-gyűrűjének legnagyobb detektora
Content Management System (tartalomkezelő rendszer), az informatikában a nem strukturált információk hosszabb ideig történő megőrzésére, tárolására és kezelésére szolgáló rendszer
CMS Helmets, a portugáliai CMS Helmets Fábrica de Capacetes, Lda. védjegye az általa gyártott motoros bukósisakokra